Лепешинська Ольга Василівна (15 (28) вересня 1916, Київ — 20 грудня 2008, Москва) — видатна радянська балерина, педагог, народна артистка СРСР (1951).
 Лепешинська Ольга Борисівна - радянська дослідниця в галузі цитології та гістології.